Die BCR Open Romania 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. September 2003 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Brasil Open in Costa do Sauípe ausgetragen, die wie die das Turnier in Bukarest zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier David Ferrer, der in diesem Jahr direkt zum Auftakt gegen Galo Blanco verlor. Die Nummer 2 der Setzliste, Nicolás Massú, zog ohne Satzverlust ins Finale ein, wo er dem an 4 gesetzten Spanier David Sánchez den Vortritt geben musste; Sánchez gewann das Match deutlich. Er gewann den zweiten Titel des Jahres sowie seinen zweiten und letzten Titel der Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jens Knippschild und Peter Nyborg, traten nicht erneut an. Landsberg sogar als Topgesetzter. Mit Karsten Braasch und Sargis Sargsian entschieden erneut ungesetzte Spieler das Turnier für sich. Sie schlugen im Finale Simon Aspelin und Jeff Coetzee (Nr. 4 der Setzliste) und feierten damit ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Braasch war es der sechste und für Sargsian der zweite Titel der Karriere. Zudem war es für beide der letzte Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Bukarest